Trofimowa ist der Familienname folgender Personen:

 Antonina Alexandrowna Konjakina-Trofimowa (1914–2004), russische Zahnärztin, Widerstandskämpferin und Überlebende des KZ Bergen-Belsen 
 Natascha Trofimowa (1923–1979), deutsche Tänzerin

Siehe auch:
 Trofimova